Кастиља се може односити на:
Кастиља, област у централној Шпанији, покривајући већину Кастиља и Леона, целе Заједнице Мадрида и већине Кастиља-Ла Манче
Краљевина Кастиља
Две области Краљевине Шпаније (до 1982. године):
Стара Кастиља, на северу
Нова Кастиља, на југу
Две савремене аутономне заједнице Шпаније:
Кастиља и Леон, на северу
Кастиља-Ла Манча, на југу

Види још
Круна Кастиље